Lise Miller peut désigner :
 Lisa Miller, un personnage secondaire dans la série 24 ;
 Lisa Miller, une athlète britannique pratiquant le 400 mètres.